Persatuan Sepakbola Medan Sekitarnya ("Unidade de futebol de Medan e de seus Arredores") normalmente chamado de PSMS Medan ou simplesmente PSMS, é um clube indonésio de futebol com sede na cidade de Medan, Indonésia. Atualmente disputam a Super Liga da Indonésia.

Títulos 
 Liga Indonesia:
 Títulos (5): 1967, 1971, 1975 (dividido com o Persija Jakarta), 1983, 1985
 Vices (4): 1954, 1957, 1992, 2007

 Copa de Ouro:
 Títulos (3): 2005 (2ª edição), 2005 (3ª edição), 2006

Jogadores notáveis 

  GK Decky Ardian Cahyadi
  GK Usman Pribadi
  GK Markus Horison Ririhina
  DF Agus Cima
  DF Nasir Supardi
  DF Murphy Kumonple Nagbe
  DF Rommy Dias Putra
  DF Satrio Syam
  DF Usep Munandar

  DF Francois Ndongo Mpesa
  MF James Koko Lomell
  MF Murphy Komunple Nagbe
  MF Tommy Pranata
  MF Deden Hermawan
  MF Masperi Kasim
  MF Mahyadi Panggabean
  MF Legimin Raharjo
  MF Gustavo Chena

  MF Andres Miquel Formento
  MF Mahyadi Panggabean
  MF Mbom Mbom Julien
  FW Boy Jati Asmara
  FW Putut Waringin Jati
  FW Saktiawan Sinaga
  FW Frank Seator
|}

Técnicos

Ligações externas 
 [ ]

Clubes de futebol da Indonésia
Clubes de futebol fundados em 1950